Salleh ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Adie Arsam Salleh, bruneiischer Fußballspieler
 Azhar Salleh (* 1975), singapurischer Fußballspieler
 Faiz Salleh (* 1992), singapurischer Fußballspieler
 Harris Salleh (* 1930), Sechster Ministerpräsident von Sabah, Malaysia
 Ibrahim Salleh (* 1947), malaysischer Fußballspieler
 Jaafar Salleh (* 1980), malaysischer Fußballspieler
 Mohd Azwan Salleh (* 1988), bruneiischer Fußballspieler
 Mohd Zulkairi Salleh, bruneiischer Fußballspieler
 Muhammad Kayrun Salleh (* 1989), bruneiischer Fußballspieler
 Salleh Said Keruak (* 1957), 9. Ministerpräsident von Sabah, Malaysia
 Sazali Salleh (* 1981), singapurischer Fußballspieler
 Subkhiddin Mohd Salleh (* 1966), malaysischer Fußballschiedsrichter